The Hunt for Red October est le titre de trois jeux vidéo publiés par Grandslam Entertainments Ltd. :
 The Hunt for Red October, le premier, sorti en 1987, basé sur le roman À la poursuite d'Octobre Rouge
 The Hunt for Red October, le deuxième, sorti en 1990 par Beam Software, basé sur le film du même nom, lui-même adapté du roman
 The Hunt for Red October, le troisième, sorti en 1990 par Images Software, basé sur le film du même nom, lui-même adapté du roman